Кобка может означать:
 Кобка — мешок.
 Кобка — фамилия.
 Кобка, Александр (род. 1975) — латвийский футболист.

Примечания